Solis (in latino del Sole) può riferirsi a:

Astronomia
 28543 Solis-Gozar – asteroide della fascia principale
 Solis Dorsa – struttura geologica della superficie di Marte
 Solis Lacus – caratteristica di albedo della superficie di Marte

Geografia

Stati Uniti 
 Solis – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nella contea di Cameron dello Stato del Texas

Svizzera 
 Solis – frazione di Obervaz, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)

Uruguay 
 Solís de Mataojo – comune dell'Uruguay, situato nel Dipartimento di Lavalleja

Infrastrutture
 Diga di Solis – diga ad arco situata in Svizzera, nel Canton Grigioni
 Viadotto di Solis – ponte sul fiume Albula, nel cantone svizzero dei Grigioni

Musica
 Nova Solis – album di Morgan
 Ordo Equitum Solis –  gruppo musicale italiano
 Solis String Quartet – quartetto d'archi italiano

Personaggi immaginari
 Carlos Solis – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives
 Gabrielle Solis – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives

Persone
 Alonso Solís (1978) – ex calciatore costaricano
 David Soria Solís (1993) – calciatore spagnolo
 Diego Solís (1962) – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 costaricano
 Gabino Diego Solís (1966) – attore e sceneggiatore spagnolo
 Edgar Eladio Estrada Solís (1967) – ex calciatore guatemalteco
 Eduar Hernán Caicedo Solís (1995) – calciatore colombiano
 Hilda Solis (1957) – politica statunitense
 Javier Solís (1931-1966) – cantante e attore messicano
 Jorge Solís (1979) – pugile messicano
 José Solís Folch de Cardona (1716-1770) – amministratore cololniale spagnolo
 Luis Guillermo Solís (1958) – politico costaricano
 Leidy Solís (1990) – sollevatrice colombiana
 Manuel Vidrio Solís (1972) – ex calciatore messicano
 Marco Antonio Solís (1959) – musicista e cantante messicano
 Mauricio Solís (1972) – ex calciatore costaricano
 Merced Solis, in arte Tito Santana (1953) – ex wrestler statunitense
 Nazareno Solís (1994) – calciatore argentino
 Odlanier Solís (1980) – pugile cubano
 Nallely Solís (...) – doppiatrice messicana
 Pedro Enrique Sarmiento Solis (1956) – ex calciatore colombiano
 Virgil Solis (1514-1562) – incisore, tipografo e pittore tedesco

Altro
 Imperium Solis – romanzo ucronico di Mario Farneti 
 Natalis Solis Invicti – altra denominazione di Sol Invictus, appellativo religioso
 Splendor Solis – testo alchemico a colori del XVI secolo
 Teatro Solís – teatro principale di Montevideo

Pagine correlate
 Sole (disambigua)
 De Solis